SMS Pfeil bedeutet:

 SMS Pfeil (1860), ein Kanonenboot der Jäger-Klasse
 SMS Pfeil (1882), ein Aviso der Blitz-Klasse